Kizyl-Agach kan syfta på:

Geografi

Azerbajdzjan 

 Qızılağac, ort, Saljan,

Kazakstan 

 Qyzylaghash, ort, Almaty, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Kazakstanförgreningar